John Lambert peut désigner :
 John Lambert (mort en 1538), martyr protestant ;
 John Lambert (1619-1684), général de la Première Révolution anglaise.